Označení USS Monterey nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS Monterey (1862), remorkér sloužící v letech 1863–1891, původně civilní remorkér Monitor z roku 1862
 USS Monterey (BM-6), monitor sloužící v letech 1893–1921
 USS Monterey (CVL-26), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1956
 USS Monterey (CG-61), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1990